Требине () — один из 6 регионов в Республике Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину.

География 
Регион Требине расположен на юго-востоке страны. Административным центром региона является город Требине (). 

Регион состоит из 7 общин ():
 Община Требине — г. Требине (),
 Община Билеча — г. Билеча (),
 Община Гацко — г. Гацко,
 Община Любине — г. Любине (),
 Община Берковичи — с. Берковичи (),
 Община Невесине — г. Невесине (),
 Община Источни-Мостар (ранее Српски-Мостар) — с. Зимле.

Помимо этого, выделяется Требинско-Фочанский регион (), к которому относят также ряд общин региона Источно-Сараево, в частности община Калиновик и все 2 общины субрегиона Фоча (собственно Фоча и Чайниче).

Население

Примечания 

Регионы Республики Сербской